Stigmina är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Stigmina i familjen Mycosphaerellaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället  och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stigmina